War kan syfta på:

War (musikalbum) – ett musikalbum från 1983 av U2
War (film) – en amerikansk actionthriller från 2007
War (musikgrupp) – ett amerikanskt funkband
War (svensk musikgrupp)  – ett före detta svenskt black metal-band. 
Warhammer Online: Age of Reckoning – ett MMORPG-spel från 2008 baserat på Warhammer Fantasy Battle
War (låt) – är en låt från 1970 med sångaren Edwin Starr
War? – en låt från 1998 av System of a Down
 WAR – en amerikansk nynazistisk organisation, se White Aryan Resistance

Geografi

Indonesien 

 Pulau Wor, ö, Maluku Utara,

USA 

 War, West Virginia, ort, McDowell County, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar